Авнер Яковлевич Зись (18 ноября 1910, Умань — 5 сентября 1997) — советский и российский искусствовед, философ-эстетик.

Биография 
Окончил Киевский институт народного образования в 1930 году. Доктор философских наук. Профессор.

Кандидатская диссертация — «Вопросы этики в марксизме» (1939). Член КПСС с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны (корреспондент журнала «Пропагандист РККА»). Преподавал философию в московских вузах, в том числе в ГИТИСе и в МГУ, читал курс лекций  “Основы марксистско-ленинской эстетики” на сценарном  отделении: Высших курсов сценаристов и режиссёров 
  
. Был референтом министра культуры Е. А. Фурцевой. Докторская диссертация — «Вопросы искусства в марксистской эстетике» (1966). С 1977 — заведующим отделом эстетики и общей теории искусства Российского института искусствознания.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР.

Чл. Союза писателей СССР (1970).

В 1994 году стал лауреатом премии премии имени Г. В. Плеханова За книгу «В поисках художественного смысла», это было первое присуждение премии в истории РАН.

Похоронен в закрытом колумбарий Нового Донском кладбище в Москве.

Отзывы 
«Профессор Авнер Яковлевич Зись рассказывал (1957) мне, что он работал с Крупской и часто виделся с ней. Однажды он высказал какое-то суждение, и Крупская оценила его как неправильное. Зись ответил:

— Так написано у товарища Сталина.

Крупская возразила:

— Ленин считал по-другому. Вы и решайте, с кем вы согласны: с Лениным или со Сталиным.

— С Лениным, — сказал Зись и оглянулся по сторонам.»

«Помню, как практически под аплодисменты у нас на учёном совете в институте выступал философ Авнер Яковлевич Зись, устно рецензируя толстенную диссертацию. Ни рукописи, ни листочка с пометками у него под рукой не было, но он щеголял номерами страниц и цитировал назубок длинные абзацы. Учёные были в восхищении. И я с ними. То был цирковой номер. Содержание диссертации уже мало кого интересовало.»

«У нас философию, потом марксизм-ленинизм преподавал Авнер Яковлевич Зись. Очень мощный . И он считал, что философия и женщина, особенно артистка, — вещи не совместимые. Всем студенткам он ставил четверки и пятерки. А я пришла к нему в первый раз, ничего этого не зная и воспринимая еще все всерьез, поэтому осилила какие-то статьи Ленина и „Анти Дюринг“ Энгельса. Несколько лет назад я искала дома какую-то книжку и наткнулась на брошюру „Анти Дюринг“, и там на полях карандашом мои пометки. То есть я его основательно проштудировала. И на экзамене мне попался „Анти Дюринг“. Я сказала что-то вроде: сначала автор пишет так, а в другой главе получается совершенно противоположное. Случилась огромная пауза, преподаватель снял очки с толстыми линзами, протер, надел и с ужасом спросил: „Вы что, читали Анти Дюринг?“ Я честно призналась: „Да, правда, я из остального мало что читала“. И тогда он воскликнул: „Не читайте больше этого, не надо вам, милая моя, пять!“»

Основные работы 

Публикации А. Я. Зися посвящены соотношению философии и искусства, роли художественного творчества.

 О коммунистической морали. Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества. Серия: Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний М.: Правда, 1948;
 Художник и время: (Эстетические взгляды Станиславского). М., 1962;
 Искусство и эстетика: введение в искусствоведение. М., 1967;
 Искусство и эстетика: традиционные категории и современные проблемы. М., 1975;
 Виды искусства. М., 1979;
 Конфронтации в эстетике: очерки о природе искусства. М., 1980;
 Лекции по марксистско-ленинской эстетике: В 2 т. М., 1980;
 Эстетика: идеология и методология. М., 1984;
 У истоков журнала «Вопросы философии» // Вопросы философии. 1997. № 7. С. 44—53.

Примечания

Ссылки 
 А. Я. Зись в Биографической энциклопедии

Родившиеся в Уманском уезде
Литературоведы СССР
Литературные критики СССР
Искусствоведы России
Литературоведы России
Литературные критики России
Литературные критики по алфавиту
Литературные критики XX века
Эстетики
Выпускники Киевского университета
Педагоги ГИТИСа
Педагоги Школы-студии МХАТ
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Государственного института искусствознания
Преподаватели Национального университета Узбекистана
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Лауреаты премии имени Г. В. Плеханова РАН
Похороненные на Донском кладбище
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров